4-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 11 августа по 6 сентября 1925 года в Ленинграде.

Торжественное открытие состоялось 10-го августа в Доме учёных.

На турнире отсутствовали киевский маэстро Ф. П. Богатырчук, чемпион Белоруссии С. К. Розенталь и маэстро А. А. Смородский.

Играли 6 дней в неделю, суббота — выходной день, по вторникам — доигрывание партий. Играли с 4 до 9 и с 10 до 12 ночи.

Звание мастер спорта СССР получили: Готгильф, Зубарев и Куббель. Специальные призы — за лучший результат с призёрами: Верлинский (призёр) и Вильнер (непризёр), — за красивейшие партии: Верлинский (против Боголюбова), Куббель (против Дуз-Хотимирского) и Романовский (против Григорьева).

Турнирная таблица

Литература 
 Шахматы и шашки в рабочем клубе «64», 1925, №16, С 2—8 (с 1-го по 5-й тур);
 Шахматы и шашки в рабочем клубе «64», 1925, №17-18, С 3—8 (с 6-го по 8-й тур);
 Шахматы и шашки в рабочем клубе «64», 1925, №19, С 5—8 (с 9-го по 14-й тур);
 Шахматы и шашки в рабочем клубе «64», 1925, №20, С 5—8 (с 15-го по 19-й тур);

Ссылки 
 Сергей Воронков - «Диагноз: шахматная горячка» (на сайте ChessPro.ru)

Чемпионаты СССР по шахматам
1925 год в шахматах
Спорт в СССР в 1925 году
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
1925 год в Санкт-Петербурге
Август 1925 года
Сентябрь 1925 года